IMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simikot (Nepal)